"Palenque" pode ser:
 Palenque, cidade Maia
 Palenque, nome colombiano para "Quilombo"
 Palenque de São Basilio, em Colômbia
 Sabana Grande de Palenque, na República Dominicana
 San Luis de Palenque, em Colômbia

Ver também
 Palenquero

Desambiguações de topônimos